

Persone

Altro
Silva – strofa della metrica castigliana
 Silva – cognome portoghese
Silva – famiglia italiana
Silva – frazione del comune italiano di Bore in provincia di Parma
Silva – variante del nome proprio di persona italiano femminile Silvia

Pagine correlate
Sylva

Altri progetti